Comitatul Suffolk, conform originalului Suffolk County, se poate referi la unul din următoarele

Anglia 

 Suffolk, comitat tradițional din Anglia

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Suffolk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Suffolk, statul  -- (Categorie și format)
 Suffolk, Virginia, "oraș independent" din Virginia, care - în Commonwealth of Virginia - are funcția unui comitat

Vezi și 

 Suffolk (dezambiguizare)